Camillo Pacetti (1758-1826), sculpteur italien,
 Giovanni Battista Pacetti (1593-1630), peintre italien,
  (1898-1981), soprano italien,
 Massimo Pacetti (1962-), homme politique canadien,
  (1746-1820), sculpteur italien.
 
Patronyme italien